Baltasar (rei mago) — um dos Três Reis Magos
 Balthazar (músico) — cantor e compositor brasileiro
 Belsazar — último rei da Babilônia (ou, segundo algumas versões, filho do último rei, Nabonido, com quem reinou conjuntamente)
 Baltasar Mateus, o Sete-Sóis — personagem central da obra Memorial do Convento.
 Balthazar (banda) - banda belga

Outros 
 Oswaldo Silva (1926-1997) — futebolista brasileiro, conhecido como Baltazar
 Baltazar Maria de Morais Júnior (n.1959) — futebolista brasileiro, conhecido como Baltazar

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história
Prenomes